Schusterschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schusterschitz (1867–1948), österreichisch-ungarischer Marineoffizier und Admiral
 Gregor Schusterschitz (* 1970), österreichischer Diplomat